Il singolare del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Frédéric Niemeyer che ha battuto in finale Sam Querrey 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Sam Querrey (finale)
 Danai Udomchoke (primo turno)
 Lu Yen-Hsun (primo turno)
 Bobby Reynolds (semifinali)

 Rik De Voest (semifinali)
 Zack Fleishman (quarti di finale)
 Noam Okun (quarti di finale)
 Bruno Echagaray (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Odlum Brown Vancouver Open 2007